Le Championnat franco-belge de rugby à XV correspondant à la période de 1947 à 1963, où les clubs belges participent au championnat français du comité des Flandres — qualificatif pour la phase finale championnat de France pour les clubs français —, le meilleur des clubs belges se voyant octroyer le titre de champion de Belgique.

Championnat du Nord de la France 
Après la seconde guerre mondiale, le nombre de clubs de l'élite du championnat de France est réduit à 64 pour la saison 1946-1947 et la formule retenue pour la désignation du champion de France de rugby à XV se déroule dès lors en deux temps :
 une phase de qualification, regroupant les groupes au sein de poules géographiques; il y eut certaines années une deuxième phase de poules intégrant les meilleurs de la première phase (32 clubs) ; puis
 une phase finale avec des matchs à élimination directe à chaque tour (16 clubs). 
Les clubs belges sont dès lors inscrits par le président fédéral Désiré D'Hooghe, faute de championnat de Belgique, dans le championnat français du comité des Flandres (appelé alors plus familièrement "Franco-belge") de 1946 à 1963 (avec les clubs du Nord, du Pas de Calais, de la Somme, de l'Aisne et des Ardennes) qui correspondrait actuellement au championnat fédéral français du « Nord-Est ». En 1946, le rugby reste encore une pratique discrète au Nord de Paris. On recensait alors seulement huit clubs pour un total de . Ces clubs nordistes et ceux de Belgique feront de ce championnat, où il y eut jusqu'à 2 divisions, où les équipes réserves pouvaient s'inscrire, où le mieux classé des clubs belges obtenait le titre de champion de Belgique et où les clubs français pouvaient se qualifier pour la phase finale du championnat de France, une compétition très disputée et qui tint les petits mondes du rugby des Flandres française et de Belgique en haleine pendant pas loin de vingt années.

Palmarès 

1947-1948 :  Royal Sporting Club Anderlechtois
1948-1949 :  Royal Sporting Club Anderlechtois
1951-1952 :  Royal Sporting Club Anderlechtois
1957-1958 :  Royal Sporting Club Anderlechtois
1961-1962 :  Royal Sporting Club Anderlechtois
1962-1963 :  A.S.U.B.

Compétition de rugby à XV en Belgique
Compétition de rugby à XV en France